Takuya Matsuura (Hamamatsu, 21 de dezembro de 1988) é um futebolista profissional japonês, meia-atacante, milita no Júbilo Iwata.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Júbilo Iwata